Rossendorf bezeichnet

 einen Ortsteil von Radeberg, Sachsen, siehe Siedlung Rossendorf
 Rossendorf (Dresden), Ortsteil der Dresdner Ortschaft Schönfeld-Weißig, Sachsen,
 Rossendorf (Wetterzeube), Ortsteil von Wetterzeube, Sachsen-Anhalt

Sonstiges
 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
 Rossendorfer Teich

Siehe auch:
 Rosendorf, Rosdorf
 Roßendorf, Roßdorf